Az  Idzsongbu városában és a Szöuli Fővárosi Területen közlekedő könnyűmetróvonal. A vonalon VAL208-as vonatok közlekednek.

Állomások

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 Az U vonal honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonaltervezővel 

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai